Савиньи́-ан-Сансе́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Центр. Департамент — Шер. Входит в состав кантона Лере. Округ коммуны — Бурж.

Код INSEE коммуны — 18246.

Коммуна расположена приблизительно в 165 км к югу от Парижа, в 85 км юго-восточнее Орлеана, в 55 км к северо-востоку от Буржа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1080 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 676 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 472 были экономически активными, 204 — неактивными (показатель активности — 69,8 %, в 1999 году было 65,5 %). Из 472 активных работали 421 человек (226 мужчин и 195 женщин), безработных было 51 (23 мужчины и 28 женщин). Среди 204 неактивных 54 человека были учениками или студентами, 80 — пенсионерами, 70 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Симфорьен (XII век). Первоначально построена в романском стиле, однако позднее были внесены изменения в готическом стиле
 Кладбищенская часовня Нотр-Дам (XV век)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шер